Rezultati Prvenstva Anglije 1956 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Lew Hoad je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Lew Hoad (Prvak)
  Ken Rosewall (Finale)
  Sven Davidson (Drugi krog)
  Budge Patty (Drugi krog)
  Jaroslav Drobný (Prvi krog)
  Ham Richardson (Polfinale)
  Kurt Nielsen (Tretji krog)
  Vic Seixas (Polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1956